Franciaország
Port, település Ain megyében
 Svájc
Port, település Bern kantonban

egyéb
port, az a bemeneti-kimeneti „kapu” a számítástechnikában, amelyen keresztül eszközök és hálózatok adatátviteli kommunikációja történhet az adott számítógéppel
port, egy kanül, amit sebészi úton a bőr alá ültetnek be
PORT.hu, magyar nyelvű online filmes adatbázis